Debian Package Maker é um programa para compilar código fonte e criar ficheiros .deb.

Ver também 
.deb
Deb Creator